porto-riquensi – abitanti di Porto Rico (Paraná)
porto-riquensi – abitanti di Porto Rico do Maranhão